Бажирское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Заларинском районе Иркутской области России.

Административный центр — посёлок Бажир.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1158 человек, в том числе 570 мужчин и 588 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Бажир
 Багантуй
 Илганское
 Красное Поле
 Московская
 Тунгуй

Примечания 

Муниципальные образования Заларинского района
Сельские поселения Иркутской области